Con il nome Adalberto Pallavicino sono conosciuti i seguenti personaggi:

 Adalberto Pallavicino (925-1002)
 Adalberto Pallavicino (XI secolo), figlio del precedente
 Adalberto Pallavicino (980-1034)
 Adalberto Pallavicino (1498-1570), figlio di Galeazzo I Pallavicino
 Adalberto Pallavicino (XVI secolo), figlio del precedente
 Adalberto Pallavicino (XVII secolo), figlio di Galeazzo II Pallavicino (?-1582)
 Adalberto Pallavicino (?-1629), figlio di Carlo Pallavicino (?-1589)
 Adalberto Gioacchino Pallavicino (1727-1812), figlio di Gianfrancesco Filiberto Amedeo Pallavicino (1683-1761)
 Adalberto Galeazzo Pallavicino (?-1762), figlio di Gianfrancesco Galeazzo Pallavicino
 Adalberto Pallavicino (?-1807), figlio di Giovanni Pio Luigi Galeazzo Pallavicino
 Adalberto Pallavicino (1826-?), figlio di Giuseppe Pallavicino (1802-?)